Mireń est un village polonais.
 Miren-Kostanjevica est une commune de l'ouest de la Slovénie.

Voir aussi